Kirova ist der Familienname folgender Personen:

 Ivajla Kirova (* 1975), bulgarische Pianistin und Komponistin
 Liuba Kirova (* 1943), bulgarisch-Schweizer Malerin, Lithografien und Galeristin